Сен-Совёр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Фронтон. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31516.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 17 км к северу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки  и Эр ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1746 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1087 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 872 были экономически активными, 215 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 872 активных жителей работали 803 человека (428 мужчин и 375 женщин), безработных было 69 (34 мужчины и 35 женщин). Среди 215 неактивных 79 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Совёр (1127 год). Исторический памятник с 1979 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна